Ері — округ в штаті , . Населення — .
 Ері — округ в штаті , . Населення — .
 Ері — округ в штаті , . Населення — .